Croisilles kan syfta på:
 Croisilles, Eure-et-Loir
 Croisilles, Pas-de-Calais